Ялг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ялг, Мерилий (род. 2001) — эстонская шашистка, серебряный призёр чемпионата Эстонии среди женщин по русским шашкам.
 Ялг, Триину (род. 2005) — эстонская шашистка. См. также 
 Люхике-Ялг — пешеходная улица в таллинском старом городе.